Bruno Rangel ist der Name folgender Personen:

* Bruno Rangel (Dartspieler) (* 1966), brasilianischer Dartspieler
Bruno Rangel (Fußballspieler) (1981–2016), brasilianischer Fußballspieler